The Mind-the-Paint Girl (o The "Mind the Paint" Girl) – lavoro teatrale del 1912 di Arthur Wing Pinero
The Mind-the-Paint Girl – film del 1916 diretto da Wilfrid North dal lavoro di Arthur Wing Pinero
The Mind-the-Paint Girl – film del 1919 diretto da Wilfrid North remake della versione del 1916